Chess  может означать: 

 Chess — программа для игры в шахматы от компании Apple Inc.
 Chess — английский шахматный журнал. Основан в 1935 году.
 GNU Chess — шахматная программа
 CHESS — инструмент для тестирования многопоточных .Net (управляемых) и Win 32, 64 программ.
 Chess Records — американский лейбл звукозаписи.
 Chess.com — самая посещаемая в мире онлайн-площадка для игры в шахматы.

См. также 
 Шахматы (значения)